Крис Джонс (Chris Jones) — английский программист, известен как автор бесплатного конструктора игр Adventure Game Studio (AGS).

Впервые сел за компьютер в возрасте 10 лет. В интервью 2000 года Крис Джонс сказал, что в детстве знал BASIC (GW-BASIC и Turbo Basic). Сейчас в работе пользует C++, но знает также Visual Basic и Java. Крис Джонс живёт в Великобритании, работает профессиональным программистом.

Изначально Джонс просто хотел создать собственную игру в жанре квест и собирался написать код игры сразу, однако позже понял, что при изменении одного небольшого параметра придётся переписывать весь код. Тогда он решил создать среду разработки — Quest Maker, которая стала известной как Adventure Maker v1.0 и распространялась условно-бесплатно. С её помощью Джонс быстро сделал короткую игру из 5 комнат-локаций, которая стала распространяться как Demo вместе с самим конструктором игр. Через два года, когда он наконец-то получил доступ в интернет, Джонс загрузил свой проект в сеть. Постоянное развитие проекта со стороны Криса Джонса, начиная с 1995 года, привело к тому, что AGS обладает самым большим сообществом среди разработчиков игр.

В интервью 2002 года Крис сказал, что старается играть во все AGS-игры, но редко проходит их до конца.

Ссылки 
 Интервью на adventureclassicgaming.com 2008 года
 Интервью на adventure-treff.de 2002 года
 Интервью на adventuredevelopers.com 2000 года

Разработчики компьютерных игр